Belmonte Airport kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Governador Jorge Teixeira de Oliveira International Airport, flygplats, Rondônia, Porto Velho, 
 Belmonte Airport (flygplats i Brasilien), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar